Новоива́новское или Ново-Ивановское — название населённых пунктов:

Россия 
 Ново-Ивановское — село в Майском районе Кабардино-Балкарии.
 Новоивановское — село в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Новоивановское — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Новоивановское — рабочий поселок в Одинцовском гордском округе Московской области.
 Новоивановское — деревня в Рузском районе Московской области.
 Ново-Ивановское — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Ново-Ивановское — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Ново-Ивановское — деревня в Кимрском районе Тверской области, Ильинское сельское поселение.
 Ново-Ивановское — деревня в Кимрском районе Тверской области, Неклюдовское сельское поселение.
 Ново-Ивановское — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

Украина 
 Новоивановское — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Новоивановское — село в Вольнянском районе Запорожской области.

См. также 
 Новоивановское городское поселение